Караба́х может означать:

География 
 Карабах — географический регион в Закавказье.
 Карабах — село в Физулинском районе Азербайджана.
 Карабах — газонефтяное месторождение в Каспийском море.
 Карабах — населённый пункт в Турции, расположенный в провинции Дигор ила Карс. В бытность вхождения села в состав Российской империи относился к Карсской области .
 Карабах — населенный пункт в Турции, расположенный в иле Айдын.
 Карабах — город, расположенный в Афганистане. Административный центр Карабахского района, провинции Газни.
 Карабах — район провинции Кабул в Афганистане.

Спорт 
 
 «Карабах» () — женский гандбольный клуб, представляющий Баку.
 «Карабах» () — регбийный клуб, представляющий Баку.

Разное 
 «Карабах» — политический блок в Азербайджане
 Комитет «Карабах» — организация, ставившая цель отделения от Азербайджанской ССР.
 «Карабах» — газета, издававшаяся в 1919 году в Шуше.
 «Карабах» — газета, издающаяся с 1990 года в Баку.
 «Карабах» — гостиница в Баку.
 Орден «Карабах» — орден Азербайджана.
 Карабах — имение Петра Кеппена на Южном берегу Крыма.

См. также 
 Карабахская лошадь